Соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля в спортивном комплексе ExCeL (Ньюхэм, Лондон). В категории приняли участие 37 спортсменов, проведено 40 схваток, из них 13 схваток потребовали дополнительного времени Golden Score, в котором борьба идёт до первого оцененного действия (до первого оценненного предупреждения). 23 схватки (57,5%) закончились чистой победой (иппон), 6 схваток (15%) закончились с перевесом в ваза-ари, 7 схваток (17,5%) с перевесом в юко, 4 схватки (10%) потребовали определения победителя решением судей.

Арсен Галстян стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории России, для чего ему потребовалось 18 минут 8 секунд борьбы за все соревнования.

Самую быструю победу одержал Эйза Маджраши (Саудовская Аравия), который провёл чистый бросок через бедро с захватом отворота на 12-й секунде схватки.

Семь спортсменов принимали участие на предыдущей олимпиаде, а для одного (Людвига Пайшера) эта одимпиада стала третьей.

Самым старым участником соревнований в категории являлся Людвиг Пайшер (Австрия),  родившийся 28 ноября 1981 года, самым молодым Рауль Лалль (Гайана), родившийся 27 июля 1994 года.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд 

В предварительном раунде было проведено 5 схваток, с целью приведения количества спортсменов к количеству в 32 человека

{|
|- style=font-size:90%
|align=right| 103   1:32 неопределённый приём, юко  1:53 задняя подножка, юко  3:39 зацеп изнутри, юко  3:58 задняя подножка, иппон ||width=40 align=center|: ||align=left| 000   <small> -  -  -  -
|-
|align=right| 000  <small> - ||width=40 align=center|: ||align=left| 100   <small> 1:17 болевой приём, иппон  
|-
|align=right| 100  <small> 3:08 бросок через спину, иппон ||width=40 align=center|: ||align=left| 0001   <small> 1:31 предупреждение за пассивность, сидо  
|-
|align=right| 100  <small> 3:04 дисквалификация противника, иппон  - ||width=40 align=center|: ||align=left| 000H   <small> 2:09 предупреждение за пассивность, сидо  3:04 болевой приём, проведён не по правилам, хансоку-маке 
|-
|align=right| 0002  <small> 1:31 предупреждение за атаку не по правилам, сидо  2:14 предупреждение за оборонительный захват, сидо||width=40 align=center|: ||align=left| 1011    2:36 предупреждение за атаку не по правилам, сидо  4:46 удушающий приём, иппон
|-
|}

 Основная сетка 
{{Турнир32-дзюдо
|RD1=1/16 финала
|RD2=1/8 финала
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=200
|RD1-team01=  2:34 подсечка изнутри, ваза-ари  4:10 бросок через плечо, иппон|RD1-score01=111 
|RD1-team02= 1:50 выход за татами, сидо  2:32 пассивность, сидо|RD1-score02=0002 
|RD1-team03=  2:20 неправильная атака, сидо  |RD1-score03=0001
|RD1-team04= 3:29 выход за татами, сидо  3:00 контрприём против зацепа  победа в GS по последнему оцененному действию |RD1-score04=0001
|RD1-team05=  4:55 передняя подножка, иппон |RD1-score05=100
|RD1-team06=  1:20 бросок через бедро с подбивом, юко   4:51 пассивность, сидо |RD1-score06=0011
|RD1-team07=  1:54 бросок через плечо, ваза-ари   |RD1-score07=010
|RD1-team08= 3:16 подсечка изнутри, иппон  |RD1-score08=100
|RD1-team09=  3:51 пассивность, сидо  1:40 (GS) пассивность, сидо  |RD1-score09=0002
|RD1-team10=|RD1-score10=001
|RD1-team11=|RD1-score11=000
|RD1-team12=   0:46 бросок через плечо, иппон |RD1-score12=100
|RD1-team13=|RD1-score13=000
|RD1-team14=  <small>0:45 (GS) ваза-ари  |RD1-score14=0101
|RD1-team15=   <small>2:18 защитная стойка сидо|RD1-score15=0001
|RD1-team16=|RD1-score16=000
|RD1-team17=   3:25 бросок через бедро с захватом отворота, ваза-ари   3:41 удержание, юко   4:26 удержание, ваза-ари  |RD1-score17=021
|RD1-team18=|RD1-score18=000
|RD1-team19=  1:08 пассивность, сидо   3:58 бросок через спину, юко  4:35 подсечка изнутри, ваза-ари   |RD1-score19=0111
|RD1-team20=|RD1-score20=000
|RD1-team21=|RD1-score21=000
|RD1-team22=  0:59 подсечка изнутри, юко  3:41 передняя подножка, ваза-ари |RD1-score22=011
|RD1-team23=  <small>0:12 бросок через бедро с захватом отворота, иппон|RD1-score23=100
|RD1-team24=|RD1-score24=000
|RD1-team25=

Утешительные встречи и встречи за третьи места 
Утешительные встречи в рамках данных соревнований проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречаются в схватке за 3 место с проигравшими полуфинал спортсменами из другой группы.

Утешительные встречи

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
 Результаты соревнований на sports-reference.com